Geografia de Espanha
 Talavera (Catalunha) — município da província de Lérida
 Talavera de la Reina — município da província de Toledo, Castilla-La Mancha
 Talavera la Real — município da província de Badajoz, Estremadura
 Talavera la Vieja — ou Talaverilla; antiga cidade do norte da Estremadura

Outros países
 Talavera (distrito) — do Peru, na província de Andahuaylas
 Talavera (Nova Ecija) — município das Filipinas

Desambiguações de topônimos